

Codici 
 CMW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto IGNACIO AGROMONTE INTERNACIONAL, Camagüey, Cuba

Musica 
 Compton's Most Wanted – gruppo gangsta rap statunitense